Fear Is the Mindkiller — міні-альбом американського метал-гурту Fear Factory, складений з реміксів, які були зроблені членами Front Line Assembly, виданий 1993 року лейблом Roadrunner Records.

Список композицій 

Міні-альбоми гурту Fear Factory
Альбоми Roadrunner Records
Музичні альбоми 1993